Candacia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1846. Candacia ingår i familjen Candaciidae. 

Candacia är enda släktet i familjen Candaciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Candacia